Эо́л () — персонаж древнегреческой мифологии. По Аполлодору, следующему поэме Гесиода, Эол — сын Эллина и нимфы Орсеиды, брат Дора и Ксуфа.

Эол воцарился в области Фессалии и назвал живущих там эолийцами. Женившись на Энарете, дочери Деимаха, он произвёл на свет семерых сыновей — Крефея, Афаманта, Сизифа, Салмонея, Периера, Деиона и Магнета, а также пять дочерей — Канаку, Алкиону, Писидику, Калику, Перимеду. Потомки Эола — родоначальники многих крупных династий мифических правителей.

Примечания

Литература 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии